Gestewitz steht für:

 Gestewitz (Borna), ein Ortsteil der Gemeinde Borna, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Großgestewitz, ein Ortsteil von Löbitz bzw. der Gemeinde Mertendorf, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Gestewitz ist der Nachname folgender Personen:

 Friedrich Christoph Gestewitz (1753–1805), kursächsischer Komponist und Kapellmeister
 Hans Rudolf Gestewitz  (1921–1998), deutscher Mediziner